Список хімічних журналів містить добірку наукових журналів зі статтями з галузі хімічних досліджень або їх резюме; його поділяють на
 Існуючі журнали (публікуються регулярно)
 Журнали, вихід яких припинено 
Повний огляд усіх хімічних журналів, коли-небудь опублікованих, доступний на веб-сайті Королівського хімічного товариства. Імпакт-фактори за 2012 рік наведені без позначок.


Існуючі журнали 
Перехід за літерами: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q– R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Журнали, що виходили раніше 
Direkt zu Buchstabe: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Див. також 
 Список українських наукових хімічних журналів

!
Хімічні журнали
Журнали